Пясковский — фамилия.

 Пясковский, Михаил Григорьевич  (1925—2012) — народный художник РФ (2007).
 Полиевкт (Пясковский) (1817—1906) — епископ Русской православной церкви.